

Anno 
 653 o 653 a.C.

Codici 
 653 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Torus Observatory, di Buckley, nella Contea di Pierce (Washington), negli Stati Uniti

Matematica 
653 – numero